Бергман — прізвище, шведського походження.

 Генрі Бергман (; 1868—1946) — американський актор театру і кіно, відомий тривалою співпрацею з Чарлі Чапліном.
 Джефф Бергман (; 1960) — американський актор озвучування і комедіант.
 Інгмар Бергман (; 1918—2007) — шведський режисер театру й кіно, сценарист, письменник, один з головних творців авторського кіно XX-го століття.
 Інгрід Бергман (; 1915—1982) — американська акторка шведського походження кіно, театру, радіо й телебачення.
 Карл Юган Бергман (; 1978) — шведський біатлоніст, чемпіон світу.
 Ловелл Берґман (; 1945) — американський журналіст-розслідувач.
 Роберт Бергман (; 1942) — американський вчений-хімік.
 Сігне Бергман (; 1869—1960) — шведська феміністка та громадська діячка.
 Торберн Улаф Бергман (; 1735—1784) — шведський хімік і мінералог.
 Ялмар Бергман (; 1883—1931) — шведський письменник

Інше 
 Бергман () — місто, розташоване в окрузі Бун (штат Арканзас, США).
 10378 Інгмарбергман — астероїд.

Посилання 
 
Шведські прізвища